Оленін (), жіноча форма Оленіна () — російське прізвище. Відомі носії:
 Оленін Артур В'ячеславович — український футболіст

 Оленіна Анна Олексіївна — фрейліна російського імператорського двору